Klung steht für:

 Klungholmane, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Klung Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Otto Klung (1893–1968), deutscher Unternehmer